Рио-Гранде (, ), «Великая, Большая река»:
 
 Реки

 Рио-Гранде — река в США и Мексике, впадает в Мексиканский залив.

Рио-Гранде — река в Бразилии, впадает в Атлантический океан.
Рио-Гранде — приток реки Маморе в Боливии.
Рио-Гранде — река в провинции Луго, Испания.
Рио-Гранде — приток реки Сан-Франциско в Бразилии.
Рио-Гранде-де-Сан-Мигель — река в Сальвадоре.
Рио-Гранде-де-Сантьяго — река в Мексике.
Рио-Гранде — река в Коста-Рике, впадает в залив Никоя.
Рио-Гранде — река в Аргентине, приток Рио-Колорадо.
Рио-Гранде — река на Огненной Земле.
Рио-Гранде — река в Никарагуа.
Рио-Гранде — река на Ямайке.

 Города
 Рио-Гранде — город в Аргентине.
 Рио-Гранде — город в штате Нью-Джерси, США.
 Рио-Гранде — город в штате Огайо, США.
 Рио-Гранде — город в Пуэрто-Рико.
 Рио-Гранде-Сити — город в штате Техас, США.

 Административно-территориальные единицы
 Рио-Гранде — департамент в Аргентине.
 Рио-Гранде — округ в штате Колорадо, США.
 Риу-Гранди-ду-Норти — штат на востоке Бразилии.
 Риу-Гранди-ду-Сул — самый южный штат Бразилии.

 Другое
 Рио-Гранде (фильм)

 См. также
 Риу-Гранди (значения)